Lipa peut désigner :

Anthroponymie 
 Jean-Édouard Lipa : participant de télé-réalité (Loft Story) connu sous le pseudonyme « Jean-Édouard ».
 Conde de Lipa (1793-1871), photographe polonais.

Toponymie 
(NB Dans les langues slaves, lipa signifie tilleul; les lipa sont les centimes de la monnaie croate, la kuna)

Bosnie-Herzégovine 
 Lipa, un village situé sur le territoire de la ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Croatie 
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Generalski Stol, comitat de Karlovac ;
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Matulji, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;

Kosovo 
 Lipë/Lipa, un village situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
 Lipa/Lipë, un village situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;

Macédoine 
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Negotino ;

Monténégro 
 Lipa, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;

Philippines 
 Lipa, une ville située dans la province de Batangas ;

Pologne 

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Lipa, village du powiat de Przemyśl,
 Lipa, village du powiat de Stalowa Wola.

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lipa, village du powiat de Jawor,
 Lipa, village du powiat de Ząbkowice Śląskie.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Lipa, village du powiat de Chodzież, 
 Lipa, village du powiat d'Oborniki.

 dans la voïvodie de Łódź 
 Lipa, village.

 dans la voïvodie de Mazovie
 Lipa, village du powiat de Ciechanów,
 Lipa, village du powiat de Gostynin,
 Lipa, village du powiat de Kozienice,
 Lipa, village du powiat de Płońsk,
 Lipa, village du powiat de Przasnysz,
 Lipa, village du powiat de Pułtusk.

 dans la voïvodie de Poméranie
 Lipa, village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Lipa, village du powiat de Jędrzejów,
 Lipa, village du powiat de Końskie.

Slovénie 
 Lipa, un village situé dans la commune de Zreče.

Ukraine 
 Lipa, un village de l'oblast de Rivne
 Lipa, un village de l'oblast d'Ivano-Frankivsk
 Lipa, un village de l'oblast de Volhynie

Type de bateau 

 Lipa (bateau) : autre nom d'un lepa, également connu sous le nom de lepa-lepa ou podlas. C'est un type de pirogue du peuple Sama-Bajau aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie de la famille des vintas. Ils étaient traditionnellement utilisés comme maison flotante en mer par les Bajaux.

Voir aussi 
Česká Lípa (en allemand : Böhmisch Leipa), ville du nord de la Tchéquie